XXIII женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2012 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1994 года рождения. Матчи финального турнира состоялись с 18 по 26 августа в Анкаре. Победителями стали его хозяйки, сборная Турции, основной состав которой ранее побеждал в соревнованиях юниорских команд — чемпионате Европы-2011 и чемпионате мира-2012, также проходивших в Анкаре.

Отборочные игры 
Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стала сборная Турции как команда страны-организатора и призёры предыдущего чемпионата — сборные Италии, Сербии и Чехии.

В квалификационных соревнованиях участвовали 28 сборных. Для шести команд квалификация началась с первого этапа, два победителя которого продолжили участие в турнире; 22 сборные стартовали со второго этапа. Победители групп A, В, С и D вышли в финальный турнир, а занявшие 2—3-е места стали участниками третьего этапа, где было разыграно ещё 4 путёвки в Анкару.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
Матчи проходили в двух дворцах спорта Анкары:
 «Башкент» — группа I, матчи за 1—4-е места;
 «Ахмет Танер Кишлалы» — группа II, матчи за 5—8-е места.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола
 Итоги чемпионата на сайте Всероссийской федерации волейбола

2012
2012 год в волейболе
Спорт в Турции в 2012 году
Чемпионаты Европы в Турции
Август 2012 года
Международные спортивные соревнования в Анкаре
Международные соревнования по волейболу в Турции
Волейбол